Gaspard Manesse (né en 1975), acteur et musicien français.
 Hélène Manesse, actrice française.
 Philippe Manesse, acteur français

Voir aussi
 Le codex Manesse, manuscrit enluminé ayant la forme d'un codex.

Homonymie de patronyme